

Арайли — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Арайли — село, Цілиноградський район, Акмолинська область